VOA est un sigle pouvant désigner :
 Verrerie ouvrière d'Albi, première SCOP française, créée en 1896 à Albi, à la suite d'un conflit social, grâce au soutien de Jean Jaurès.
 Voice of America, service de diffusion internationale par radio et télévision du gouvernement américain.

 Voa I, un village du Cameroun dans la commune d'Okola.
 Voa II, un village du Cameroun dans la commune d'Okola.